Schede bezeichnet:

 Schede (Fluss), rechter Zufluss der Weser vor dem Eichhof nahe Volkmarshausen (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Gut Schede, Adelssitz im westfälischen Herdecke

Schede ist ein Familienname:
 Franz Schede (1882–1976), deutscher Orthopäde und orthopädischer Chirurg
 Hermann Schede (1879–1943), deutscher Banker und Politiker
 Klaus Werner Schede (1914–1939), deutscher Klassischer Archäologe

 Martin Schede (1883–1947), deutscher Archäologe
 Max Schede (1844–1902), deutscher Chirurg
 Melchior Heinrich Schede († 1675), deutscher Hofbeamter
 Paul Melissus (eigentl. Paul Schede, auch Paulus Schedius Melissus; 1539–1602), humanistischer neulateinischer Schriftsteller, Übersetzer und Komponist
 Wolfgang Martin Schede (1898–1975), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Sched
 Scheden